Список видов, входящих в род 
      
По данным сайта The Plant List, род Филлантус содержит более 930 видов.

Примечания

Ссылки   
  Филлантус на сайте The Plant List

Филлантус